Ю́рий Миха́йлович Погуля́йко (; ) — украинский юрист, государственный служащий, глава Волынской ОГА с 2 декабря 2019 года.

Биография

Образование 
Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист).

Трудовая деятельность 
Погуляйко работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины Луганской области. Проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем — в Национальной полиции.

Служил в  Главного управления ГФС Донецкой области. Он занимал должность первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации (с 22 августа 2019 года).

28 октября 2019 года Кабинет Министров поддержал назначение Погуляйко на должность председателя Волынской ОГА.

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Межрегиональной академии управления персоналом
Выпускники Луганского национального аграрного университета
Председатели Волынской областной государственной администрации